Lost World (dt.: vergessene Welt) steht für:
 Vergessene Welt, einen Roman von Michael Crichton aus dem Jahr 1995
 Die vergessene Welt, einen Roman von Arthur Conan Doyle aus dem Jahr 1912
 Lost World (Band), eine Punkband

Siehe auch:
 Mundo Perdido